La saison 1915-1916 du Championnat d'Autriche de football était la  du championnat de première division en Autriche. Les dix meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la 1.Klasse, où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, à cause du conflit mondial, il n'y a ni promotion, ni relégation.

C'est le SK Rapid Vienne qui remporte le championnat, en terminant en tête du classement final, avec 2 points d'avance sur le Floridsdorfer AC et 5 points sur le duo Wiener AF-Wiener AC (tenant du titre). C'est le  de champion d'Autriche de l'histoire du club.

Les 10 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 
 

Source : bundesliga.at

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Autriche de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat d'Autriche de football
Autriche
Autriche
1915 en Autriche-Hongrie
1916 en Autriche-Hongrie